Nositelem jména Antonín Hartmann bylo více osobností:
 Antonín Hartmann (františkán) (? – 1707), františkán a teolog
 Antonín Hartmann (právník) (1864–1947), právník a soudní úředník
 Antonín Hartmann (filolog) (1910–2001), klasický filolog a překladatel z latiny
 Antonín Hartmann (historik umění) (1925–2007), historik umění